Японские выпи () — род околоводных птиц из семейства цаплевых.

Описание 
Это скрытные ночные птицы. Обычно встречаются вблизи пресных водоемов в лесах.

Ареал 
Три вида распространены в Восточной, Южной и Юго-Восточной Азии, а один вид встречается в Африке к югу от Сахары.

Образ жизни 
Гнездятся в одиночку или небольшими группами, в гнезде 2—5 яиц. Хотя в целом они ведут ночной или сумеречный образ жизни, но могут питаться в течение дня в пасмурные погоду. Кормятся крабами, ракообразными, рыбой, насекомыми, лягушками и другими мелкими животными.

Классификация 
На февраль 2019 года в род включают 4 вида:

Примечания

Литература 
 Martínez-Vilalta A., & Motis  A. (1992). Family Ardeidae (Herons). pp. 376—429 In: J. del Hoyo, A. Elliott, & J. Sargatal. eds (1992). Handbook of the Birds of the World. Vol. 1. Ostrich to Ducks. Lynx Edicions, Barcelona. ISBN 84-87334-10-5.
 James A. Kushlan & James A. Hancock: Herons. Oxford University Press, 2005, ISBN 0-19-854981-4.

 
Роды птиц